Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 27:

 27 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (II RP) (1939)
 27 Warszawski Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1946-1951)
 27 Dywizjon Artylerii (1964-1992)